

Film 
 Stargate – francusko-amerykański film science fiction wyreżyserowany przez Rolanda Emmericha w 1994 roku
 Stargate: The Ark of Truth – amerykańsko-kanadyjski film science fiction oparty na serialu Gwiezdne wrota
 Stargate: Continuum – amerykańsko-kanadyjski film science fiction oparty na serialu Gwiezdne wrota

Serial 
 Stargate SG-1 – amerykańsko-kanadyjski serial science fiction z 1997 roku
 Stargate Atlantis – amerykańsko-kanadyjski serial science fiction z 2004 roku
 Stargate Universe – amerykańsko-kanadyjski serial science fiction z 2009 roku
 Stargate: Infinity – amerykański serial animowany z 2002 roku
 Stargate Origins –  amerykański serial krótkometrażowy z 2018 roku

Muzyka 
 The Stargate – album zespołu Mortiis
 Stargate – norweski zespół zajmujący się produkcją muzyczną

Projekty 
 Projekt Stargate – projekt rządu USA prowadzony w celu pogłębienia wiedzy o parapsychologii i Remote Viewing

Pozostałe 
 Stargate – zastrzeżona nazwa, której właścicielem jest wytwórnia filmowa MGM
 StarGate Command – fikcyjna baza wojskowa ze świata Gwiezdnych wrót
 StarGate-1 – fikcyjny oddział Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych z serialu telewizyjnego science fiction Stargate SG-1

Zobacz też 
 Gwiezdne wrota